Kimme bezeichnet:

 Teil der Zielvorrichtung an einer Schusswaffe, siehe Offene Visierung
 eine Kerbe
 einen umgangssprachlichen Ausdruck für die Analrinne oder Gesäßfalte
 eine Felsengruppe im Fichtelgebirge (Nordostbayern) 

Kimme ist der Familienname folgender Personen:
 August Kimme (1912–1999), evangelischer Theologe und Missionsdirektor in Leipzig
 Johannes Kimme (* 1953), deutscher Jurist, ehemaliger Präsident des Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamtes Sachsen
 Johannes Kymaeus (auch: Kimmeus, Kimme, Kime; 1498–1552), reformierter Theologe und Reformator
 Luise Kimme (1939–2013), deutsche Bildhauerin

Siehe auch:
 Kimm